Volver es el nombre del primer álbum de estudio del dúo mexicano Emmanuel y Linda, bajo el sello de Reyvol Records.

Sencillos 
Antes del lanzamiento del álbum, se lanzó a nivel mundial el primer sencillo, el cual se llamó "Buscaré", convirtiéndose, no solo en el primer sencillo del álbum, sino de la carrera musical de Emmanuel y Linda como dúo.

Lista de canciones 

Es Lo Que Quiero
Mi Razón Para Vivir
Ven Que Te Necesito
Por Conocerte Más
Quiero Comenzar de Nuevo
Hoy Se Escucha Una Canción (feat. Spin3)
Mi Dios
Yo me rindo a Él (instrumental)
Buscaré
Es Tu Amor Caleidoscópico
Ni Un Segundo
Regénesis (feat. Funky & Os Burruel)
Nuestro Dios es santo
Yo Te Quiero
Llueve (feat. Jesús Adrian Romero)
Me entrego por completo (Heme Aquí)

Edición Extendida 

Es Lo Que Quiero 
 Has Aumentado (feat. Coros De Niños De Casa Esperanza De África)
Eres Rey De Los Cielos
Despierta Mi Alma 
Quiero Comenzar De Nuevo
Hoy Se Escucha Una Canción (feat. Spin3)
 Mi Dios
Yo Me Rindo A Él (Instrumental)
Llueve (feat. Jesús Adrian Romero)
Buscaré
Es Tu Amor Caleidoscópico
Mi Razón Para Vivir
Ven Que Te Necesito
Por Conocerte Más
Ni Un Segundo
Regénsis feat. Funky & Os Burruel
Yo Te Quiero 
Nuestro Dios Es Santo
Me Entrego Por Completo (Heme Aquí)
Llueve (Pista)
 Buscaré (Pista)

Reacciones 
La primera producción del dúo causó un poco de confusión, si bien las canciones fueron bien aceptadas por la gente, estos también se preguntaban si este disco significaba la desintegración del grupo Rojo, en el que aún cantaban Emmanuel y Linda, ciertos rumores de la desaparición del grupo fueron desmentidos por Emmanuel; aunque unos meses después se confirmó como una noticia oficial.

Presentaciones 
Durante su gira del 2011 y 2012 con la banda Rojo, el dúo presentó algunas de las canciones de su disco propio, entre ellas "Hoy se escucha una canción" junto a sus hijos y "Mi Dios".

También durante la gira de despedida de la banda, se cantaron las mismas canciones en los conciertos, y alguna otra más, entre ellas destacan "Es lo que quiero", "Ven que te necesito" y "Buscaré".

Referencias 
http://librerianazareth.net/2011/08/emmanuel-y-linda-volver-2011.html
http://www.musicacristianavip.net/emmanuel-y-linda-espinosa/album/volver/
http://facebook.com/emmanuelylindaespinosa

Álbumes recopilatorios de 2011
Álbumes de música cristiana
Álbumes de México de 2011
Álbumes de rock alternativo